«Ледяной дом» — советский художественный немой чёрно-белый фильм, снятый в 1928 году режиссёром Константином Эггертом по мотивам одноимённого романа Ивана Лажечникова.

Премьера состоялась 4 апреля 1928 года. Другое название — «Бирон и Волынский» .

Сюжет 
По мотивам одноимённого романа Ивана Лажечникова.

Императрица Анны Иоанновна предаётся увеселениям. Для развлечений строится Ледяной дом. В царский дворец по капризу императрицы взята молодая цыганка Мариорица. Мариорица становится любимицей Анны Иоанновны, но тяжело переносит неволю.

Влиятельный вельможа князь Волынский стремится обольстить девушку. Влюблённая в Волынского цесаревна Елизавета Петровна из-за ревности приказывает отравить цыганку. Во время потешного бала ставленники Елизаветы подносят цыганке бокал с отравленным вином.

Волынский борется с всесильным фаворитом и возлюбленным императрицы Эрнстом Иоганном Бироном. Интриги и удары судьбы губят Мариорицу и её мать Мариулу, а также и Волынского.

В ролях 

 Пётр Бакшеев — Бирон
 Николай Рыбников — Волынский
 Анна Дмоховская — императрица Анна Иоанновна
 Вера Малиновская — Мариорица
 Л. Белякова — царевна Елизавета Петровна
 Константин Кошевский — маркиз Шетарди
 Лев Фенин — генерал Ушаков
 Иван Лобанов — Гордиенко
 Н. Нарбут — его жена
 Андрей Файт — Гроснот
 Александр Орлов — Лесток
 Варвара Алехина — Буженинова, шутиха
 Е. Шаро — арапка
 Даниил Введенский — Зуда, слуга Волынского
 Евгений Ленский — Финч, английский посланник
 М. Шумахер — Мариула, цыганка
 Владимир Цоппи — секретарь
 Анна Никритина — роль 
 и др.

Съёмочная группа 

 Сценарий: Георгий Гребнер, Олег Леонидов, Виктор Шкловский
 Режиссёр: Константин Эггерт
 Оператор: Пётр Ермолов
 Художник: Владимир Егоров
 Асс. режиссёра: Давид Морской, Л. Бронштейн
 Гримёр: Н. Печенцов
 Костюмер: Н. Воробьёв

Критика 
Кинокритик Борис Алперс так оценил фильм: «Фильм „Ледяной дом“ правильно освещает эпоху, но делает это художественно неубедительно, несмотря на хорошую фотографию (оператор П. Ермолов)».  Он посчитал, что «картина сделана сухо и чересчур отдает конспективным учебником истории».

В числе достоинств он отметил:  «Актёры в картине играют корректно и живописно… Очень неплохо показала себя в роли Елизаветы Петровны впервые выступающая в кино Белякова».

Киновед Лев Фуриков написал о режиссёре фильма: «в фильмах „Ледяной дом“, „Хромой барин“, „Гобсек“ Эггерт самобытен, его индивидуальность подчиняет себе экранизируемый материал, он никогда не идёт вслепую за литературным произведением».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1928 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Фильмы Константина Эггерта